Naumov — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов. Может соответствовать следующим персоналиям:
 Наумов, Донат Владимирович (1921—1984) — советский зоолог, книдариолог
 Наумов, Николай Александрович (1888—1959) — русский, советский миколог
 Наумов, Николай Павлович (1902—1987) — советский зоолог, охотовед